TGT ist eine Abkürzung für:
 Flughafen Tanga (IATA-Code), Tansania
 Tagetitoxin, bakterelles Phytotoxin, das von Pseudomonas syringae pv. tagetis produziert wird
 Target Corporation, Einzelhandelskette in den USA (Ticker-Symbol)
 Tenneco, Zulieferunternehmen der Automobilindustrie, ursprünglich Tennessee Gas Transmission Company
 Theddlethorpe Gas Terminal, bedeutendes Gasterminal an der englischen Ostküste nahe Mablethorpe, betrieben von ConocoPhillips
 Ticket Granting Ticket, kleine Datei, die den Zugang zu einem Datenaustausch gewährt

Abkürzung